Авен-сюр-Эльп — означает:

 Авен-сюр-Эльп — коммуна в департаменте Нор, Франция.
 Авен-сюр-Эльп — кантон в департаменте Нор, Франция.
 Авен-сюр-Эльп — округ в департаменте Нор, Франция.